Domez puede referirse a:
 Domez (Lugo), aldea española de la parroquia de Vilaxuste, municipio de Puertomarín, provincia de Lugo, Galicia.
 Domez (Zamora), localidad española del municipio de Gallegos del Río, provincia de Zamora, comunidad de Castilla y León.